Эрика Хаазе (; ,  — , ) — немецкая пианистка и клавесинистка.

Дочь скрипача. Училась у Ханса Лейграфа, Конрада Хансена и Эдуарда Штойермана. На протяжении многих лет преподавала в Ганноверской высшей школе музыки, среди её учеников Андреас Штайер и Инго Метцмахер.

Наиболее известна многолетней (с 1950-х гг.) дружбой и сотрудничеством с Дьёрдем Лигети; записала все его произведения для фортепиано и клавесина. Кроме того, вообще была специалистом по исполнению этюдов.

В 1959 году удостоена Кранихштайнской музыкальной премии.

Примечания

Ссылки 
 Pianistin Erika Haase verstorben // «Pizzicato», 3.05.2013.
 Эрика Хаазе играет этюды Лигети (неофициальная запись в блоге Нормана Лебрехта)

Пианисты Германии
Академические музыканты Германии
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎